Cherokee Strip – regione storica statunitense attualmente parte dell'Oklahoma
Cherokee Strip – census-designated place della California
Cherokee Strip – film western statunitense del 1940